reeks volgens de biologie
  meervoud van serie